Това е списъкът с епизоди на сериала „До живот“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2007

Сезон 2: 2008-2009 

До живот